

События 
 Карательная экспедиция Карла I против шотландцев. Набранная им 20-тысячная армия разбегалась, даже не вступая в сражение. Перемирие. Буржуазия Лондона устроила иллюминацию. Из Ирландии вызван лорд Страффорд. Волнения в Лондоне.
 Разгром испанского флота голландским в сражении у Даунса.
 Восстание «босоногих» в Нормандии во главе с Жаном Босоногим. Подавлено правительственными войсками.
 Касри-Ширинский мирный договор между Османской империей и Ираном. К Ирану отходили земли Азербайджана, а также Ереван. Турки получили Курдистан и Ирак.
 Царь Кахети Теймураз I подтвердил присягу о вступлении Кахети в русское подданство.
 Основан Мадрас.
 Новый подъём крестьянского движения в Китае. Чжан Сяньчжун создаёт свою базу в городе Гучэне (провинция Хубэй). Спускается с гор Ли Цзычэн.
 4 декабря — Прохождение Венеры по диску Солнца.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1639 году
 21 декабря — Жан Расин, французский драматург (ум. 1699).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1639 году
 20 января — Мустафа I султан
 24 января — Георг Йенач, швейцарский политический деятель (род. 1596).
 21 мая — Томмазо Кампанелла, итальянский философ, поэт, политический деятель; создатель коммунистической утопии (род. 1568).
 26 ноября — Джон Споттисвуд, шотландский церковный деятель (род. 1565).

См. также

Примечания